Barroso kan som auktorsförkortning betyda:

 Graziela Maciel Barroso
 Liberato Joaquim Barroso

Robotskapade auktorsförkortningar